Vulcain (raketmotor), een cryogene raketmotor, aangedreven door vloeibare zuurstof en vloeibare waterstof
 Vulcain (horlogemerk), een Zwitsers horlogemerk